Дани́льчин Кут, до ВОВ Дани́лкин Кут () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321283002. Население по переписи 2001 г. составляет 50 (18/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Данильчин Кут находится в 5-и км от г. Валки, примыкает к селу Катричовка, в 1-м км села Кобзарёвка.
К селу примыкают лесные массивы лес Казенный и лес Почтовый.

История 
 1804 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Данилкин Кут были 55 дворов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины